Mbangala ist:

ein Fluss in Süd-Tansania, siehe Mbangala (Fluss)
ein Ort in Morogoro, Tansania, siehe Mbangala (Morogoro)
ein Ort in Tanga, Tansania, siehe Mbangala (Tanga)
ein See in Chunya-Distrikt, Tansania, siehe Mbangala (See)
ein Ward im Distrikt Chunya, Tansania, siehe Mbangala (Ward)
eine Sprache in Angola, siehe Mbangala (Sprache)
ein Waldschutzgebiet in Süd-Tansania, siehe Mbangala Forest Reserve
eine andere Bezeichnung für einen Stamm im Gebiet des heutigen Angola, siehe Imbangala